Канделарија Буенависта има више значења:

 Канделарија Буенависта (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија Буенависта (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија Буенависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику